Шараф:

 Шараф, Эссам (род. 1952) — египетский политический и государственный деятель.
 Шараф ад-Дин Йазди (ум. 1454) — историк и поэт эпохи тимуридов.
 Орден «Шараф» — государственная награда Республики Таджикистан.

Арабские имена